

Nom de famille 
 Henny Backus (1911-2004), actrice américaine
 Irena Backus (1950-2019), historienne suisse et britannique
 Jim Backus (1913-1989), acteur et scénariste américain
 Ronald Backus (1922-), skipper britannique
 John Backus (1924-2007), informaticien américain
  (1930-), géophysicien américain
 Gus Backus (1937-2019), musicien américain de langue allemande
 Billy Backus (1943-), boxeur américain

Toponyme 

 Backus, une ville située dans le Minnesota

Informatique 
 Forme de Backus-Naur ou BNF, description de la syntaxe des langages de programmation

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme